Aleixo Dias da Cunha (Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, Açores, 1628 — Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, Açores, 4 de Dezembro de 1704) foi produtor agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1 (RG1), aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na ilha de São Jorge, onde produzia cereais para consumo local e para exportação para o continente Português.

Era descendente da antiga aristocracia, proveniente dos primeiros povoadores da ilha de São Jorge.

Relações Familiares 
Casou em 1650 com D. Bárbara Ramalho Teixeira (Ribeira Seca, Calheta, Ilha de São Jorge, Açores, 1628 — 27 de Abril 1695) filha de Francisco Lopes Teixeira e de D. Isabel Gregório, de quem teve:

 D. Isabel Gregório casada com Lázaro Teixeira dos Santos.
 Francisco (2 de Abril de 1651 —?).
 Maria Gregório Ramalho (25 de Agosto de 1652 —?).
 Francisco da Cunha Teixeira, foi um alferes do exército português,  (1 de Março 1653 — Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, Açores, 15 de Novembro de 1724).
 Juliana Pires Gregório (6 de Janeiro de 1655 —?).
 João da Cunha De Sousa.
 Bartolomeu Ramalho Teixeira (10 de Abril 1661 —?), casou em 1700 com D. Bárbara Machado (1675 —?)
 Ana Dias da Cunha (12 de Março de 1664 —?), foi casada com Pedro Silveira de Ávila (1660 —?)
 Maria Gregório (1672 — 24 de Novembro de 1757), casou em 1698 na Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, Açores com Manuel Machado de Mendonça (10 de Setembro de 1666 — 12 de Fevereiro de 1739).
 Luzia de Ávila de Sousa, casou com Lázaro Machado Pereira.

 Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Publica e Arquivo de Angra do Heroísmo, sedeada no Palácio Bettencourt.
 Padre Manuel de Azevedo da Cunha, Estudo Sobre o Concelho da Calheta, ilha de São Jorge, Açores. 1ª parte, Notas Históricas - Povoadores, apelidos, Genealogias, Procedências e Gente de Cor.

Ligações externas
 

Naturais da Calheta (Açores)
História dos Açores
Militares dos Açores